Дибаш Каинчин (Каинчин Семён Борукович, 25 июня 1938 — 10 сентября 2012) — известный алтайский писатель, прозаик. Член Союза писателей СССР.
Народный писатель Республики Алтай.

Биография 
Семён Борукович Каинчин родился 25 июня 1938 года в селе Яконур Усть-Канского района Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай). 

В 1971 году окончил Литературный институт им. М. Горького, был принят в члены Союза писателей СССР.

Работал редактором Горно-Алтайского книжного издательства «Уч-Сюмер», редактором альманаха «Эл-Алтай».

Творчество 
Автор более 30 книг романов, повестей и рассказов на русском и алтайском языках.

Наиболее известные книги — «Под Белухой», «С того берега», «Его земля», «Ожидание весны», «У родного очага». В 2003 году рассказ писателя «Изгородь» был включён в антологию «Современная литература народов России».

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Народный писатель Республики Алтай (2005)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации
 Лауреат премии комсомола Алтая
 Лауреат премии журнала «Дружба народов»

Ссылки 
 Энциклопедия Сибири: Каинчин Дибаш (Семен) Берукович
 Национальная библиотека Республики Алтай имени М. В. Чевалкова: Календарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай 2013 год
 Умер писатель Дибаш Каинчин 
 Статьи о творчестве Д. Каинчина. — Горно-Алтайск, 2002
 Писатели Горного Алтая: биобиблиографический справочник. — Горно-Алтайск, 1988

Алтайские писатели
Народные писатели Республики Алтай
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького